Бакумовка — название населённых пунктов на Украине:

 Бакумовка (быв. Червоноармейское) — село в Барышевской поселковой общине Броварского района Киевской области.
 Бакумовка — село в Ракитнянском районе Киевской области.
 Бакумовка — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Бакумовка — село в Семёновском районе Полтавской области.

См. также 
 Шарко-Бакумовка